Gminy w USA:
 Sac (ang. Sac Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Sac (ang. Sac Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dade
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sac (ang. Sac County) – w stanie Iowa

również:

 SAC (łac. Societas Apostolatus Catholici) – to skrót zakonny księży pallotynów i sióstr pallotynek